Orašac je ime več naselij:

BiH
 Orašac, naselje v občini Bihać
 Orašac, naselje v občini Novi Travnik
 Orašac, naselje v občini Travnik
 Orašac, naselje v občini Visoko
 Orašac, naselje v občini Prozor-Rama

Hrvaška
 Orašac, naselje pri Dubrovniku

Srbija
 Orašac, Aranđelovac
 Orašac, Leskovac
 Orašac, Obrenovac
 Orašac, Prijepolje 
 Orašac, Šabac